Barbazanges est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonin Barbazanges (1907-1994), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi 
 Galerie Barbazanges, ancienne galerie d’art de Paris entre 1911 et 1928, créée par Henri Barbazanges et Paul Poiret.
 Barbazange, hameau situé en Corrèze (19380).

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien